A seguir está uma lista de clubes de futebol em Israel por sua liga e divisão na temporada 2015–16.

O sistema da liga de futebol israelense, que é administrado pela Associação de Futebol de Israel (IFA), inclui cinco níveis que contêm um total de 16 divisões. Há um total de 234 clubes membros.

Clubes da Premier League (2015-16) 

 Beitar Jerusalem
 Bnei Sakhnin
 Bnei Yehuda
 Hapoel Acre
 Hapoel Be'er Sheva
 Hapoel Haifa
 Hapoel Kfar Saba
 Hapoel Ra'anana
 Hapoel Tel Aviv
 Ironi Kiryat Shmona
 Maccabi Haifa
 Maccabi Netanya
 Maccabi Petah Tikva
 Maccabi Tel Aviv

Clubes da Liga Leumit (2015-16)

 Beitar Tel Aviv Bat Yam
 FC Ashdod
 Hapoel Afula
 Hapoel Ashkelon
 Hapoel Bnei Lod
 Hapoel Jerusalem
 Hapoel Nazareth Illit
 Hapoel Petah Tikva
 Hapoel Ramat Gan
 Hapoel Ramat HaSharon
 Hapoel Rishon LeZion
 Maccabi Ahi Nazareth
 Maccabi Herzliya
 Maccabi Kiryat Gat
 Maccabi Yavne

Clubes da Liga Alef (2015–16)

Liga Alef North

Hapoel FC Karmiel Safed
Hapoel Asi Gilboa
Hapoel Beit She'an
Hapoel Hadera
Hapoel Herzliya
Hapoel Iksal
Hapoel Ironi Baqa al-Gharbiyye
Hapoel Kafr Kanna
Hapoel Migdal HaEmek
Ihud Bnei Majd al-Krum
Ironi Nesher
Ironi Tiberias
Maccabi Daliyat al-Karmel
Maccabi Ironi Kiryat Ata
Maccabi Sektzia Ma'alot-Tarshiha
Maccabi Tzur Shalom

Liga Alef South

Beitar Kfar Saba
Bnei Eilat
FC Kafr Qasim
FC Shikun HaMizrah
Hakoah Amidar Ramat Gan
Hapoel Azor
Hapoel Bik'at HaYarden
Hapoel Hod HaSharon
Hapoel Kfar Shalem
Hapoel Mahane Yehuda
Hapoel Marmorek
Hapoel Morasha Ramat HaSharon
Maccabi Amishav Petah Tikva
Maccabi Jaffa Kabilio
Maccabi Sha'arayim
Sektzia Nes Tziona

Clubes da Liga Bet (2015–16)

Liga Bet North A

FC Ahi Acre
Ahi Bir al-Maksur
Ahva Kafr Manda
Al-Nahda Nazareth
Beitar Haifa
Beitar Kafr Kanna
Beitar Nahariya
FC Tzeirei Kafr Kanna
Hapoel Bnei Maghar
Hapoel Bu'eine
Hapoel Ihud Bnei Sumei
Hapoel Kaukab
Hapoel Shefa-'Amr
Ironi Bnei Kabul
Maccabi Bnei Nahf
Maccabi Ironi Acre

Liga Bet North B

FC Daburiyya
FC Haifa Robi Shapira
FC Pardes Hanna-Karkur
FC Tzeirei Tur'an
Hapoel Bnei Zalafa
Hapoel Daliyat al-Karmel
Hapoel Ramot Menashe Megiddo
Hapoel Sandala Gilboa
Hapoel Umm al-Fahm
Ihud Bnei Baqa
Ihud Bnei Kafr Qara
Maccabi Ahi Iksal
Maccabi Ein Mahil
Maccabi Ironi Yafa
Maccabi Sulam
Maccabi Umm al-Fahm

Liga Bet South A

Agudat Sport Holon
Beitar Petah Tikva
Beitar Ramat Gan
FC Bnei Jaffa Ortodoxim
FC Ironi Or Yehuda
FC Roei Heshbon Tel Aviv
FC Tira
FC Tzeirei Tayibe
Hapoel Kafr Qasim Shouaa
Hapoel Kiryat Ono
Hapoel Nahlat Yehuda
Hapoel Pardesiya
Hapoel Ramat Yisrael
Hapoel Tzafririm Holon
Ironi Beit Dagan
Maccabi Ironi Kfar Yona

Liga Bet South B

Beitar Giv'at Ze'ev
Beitar Ironi Ma'ale Adumim
Beitar Yavne
Bnei Yeechalal Rehovot
FC Be'er Sheva
FC Dimona
FC Holon Yaniv
Hapoel Merhavim
Hapoel Rahat
Ironi Beit Shemesh
Ironi Modi'in
Maccabi Be'er Sheva
Maccabi Ironi Netivot
Maccabi Kiryat Malakhi
Maccabi Segev Shalom
Tzeirei Rahat

Clubes da Liga Gimel (2015–16)

Liga Gimel da Alta Galiléia

Bnei Ma'alot Tarshiha
FC Aramshe Danun
FC Bnei M.M.B.E. HaGolan VeHaGalil
FC Hatzor HaGlilit
FC Julis
Hapoel Bnei Bi'ina
Hapoel Bnei Hurfeish
Hapoel Bnei Peki'in
Hapoel Bnei Rameh
Hapoel Jat Yanuh HaGlilit
Hapoel Merom HaGalil
Hapoel Nahariya
Hapoel Tarshiha
Maccabi Ahva Yarka

Liga Gimel da Baixa Galiléia

Ahva Arraba FC
FC Bnei Arraba
FC Halat al-Sharif
FC Tzeirei Ibtin Khawaled
FC Tzeirei Tamra 
Hapoel Bnei Deir al-Asad
Hapoel Bnei Nujidat
Hapoel Ironi Bni I'billin
Ironi Bnei Sha'ab
Maccabi Basmat Tab'un
Maccabi Bnei Deir Hanna
Maccabi Kafr Manda
Maccabi Ironi Tamra
Maccabi Tzeirei Shefa-'Amr

Liga Gimel Jezreel

Beitar Afula
Beitar al-Amal Nazareth
Beitar Ein Mahil
Beitar Umm al-Fahm
Bnei Musheirifa Baiada
F.C. Kfar Kama
FC Nazareth Illit
Hapoel al-Ittihad Nazareth
Hapoel Bnei Ar'ara 'Ara
Hapoel Bnei Fureidis
Hapoel Bnei Musmus
Hapoel Isfiya
Maccabi Ahi Ar'ara 'Ara

Liga Gimel Samaria

Beitar Hadera
Beitar Pardes Hanna
Hapoel Kiryat Yam FC
Hapoel Ahva Haifa
Hapoel Bnei Jisr az-Zarqa
Hapoel Ein as-Sahala
Hapoel Halissa
Hapoel Ironi Or Akiva
Hapoel Tirat HaCarmel
Maccabi Neve Sha'anan Eldad
Maccabi Ironi Barta'a
Maccabi Ironi Tirat HaCarmel
Maccabi Isfiya

Liga Gimel Sharon

Beitar Nes Tubruk FC
Hapoel Ihud Bnei Jatt
Hapoel Jaljulia
Hapoel Kafr Bara
Hapoel Oranit
FC Bnei Qalansawe
FC Bnei Ra'anana
FC Ironi Ariel
FC Kafr Qasim Nibrass
FC Netanya
Maccabi HaSharon Netanya
Shimshon Bnei Tayibe
Shimshon Kafr Qasim

Liga Gimel Tel Aviv

Beitar Ezra
Beitar Jaffa Zion
Bnei Yehud FC
Elitzur Jaffa Tel Aviv
Elitzur Yehud Yotel
Hapoel Kiryat Shalom
Hapoel Neve Golan
Maccabi Hashikma Ramat Hen
Maccabi Ironi Or Yehuda
Maccabi Pardes Katz
Maccabi Spartak Ramat Gan
Otzma FC Holon
Shikun Vatikim Ramat Gan
Shimshon Tel Aviv

Liga Gimel Central

Agudat Sport Nordia Jerusalem FC
FC Rishon LeZion
FC Tzeirei Lod
Hapoel Abirei Bat Yam
Hapoel FC Hevel Modi'in
Hapoel Ironi Gedera
Hapoel Matzliah
Hapoel Mevaseret Zion
Hapoel Ramla FC
Hapoel Tirat Shalom
Ironi Lod
Maccabi Kiryat Ekron

Liga Gimel South

Hapoel Ashdod FC
A.S. Ashkelon
Bnei al-Salam Rahat
Elitzur Ironi Yehuda
FC Arad
FC Be'er Sheva Haim Levy
FC Hapoel Bnei Ashdod
FC Hapoel Yeruham
FC Ironi Kuseife
Maccabi Ironi Ashdod FC
FC Tzeirei al-Hoshla
Hapoel Tzeirei al-Mahdi
Maccabi Dimona
Maccabi Ironi Hura
Maccabi Ironi Sderot

Clubes Israel
Clubes Futebol